Kommission Hallstein steht für zwei Europäische Kommissionen deren Präsident Walter Hallstein der Namensgeber war:

 Kommission Hallstein I (1958–1962)
 Kommission Hallstein II (1962–1967)